Nagar steht für:
 ein Bergkönigreich in Pakistan, siehe Nagar (Staat)
 dessen Hauptstadt, siehe Nagar (Stadt)
 Tell Brak im 3. Jahrtausend vor Christus